«Переполох в городе жаб» () — американский постапокалиптический фантастический фильм 1987 года с профессиональным борцом Родди Пайпером в
главной роли, первый в серии о Сэме Хелле и жабомутантах. Режиссёр — Дональд Джексон, сценарий написан Джексоном в соавторстве с Рэндаллом Фрейксом.

Сюжет 

Действие фильма происходит в постапокалиптической пустынной земле будущего, когда измученные остатки человечества, после ядерной войны, пребывают на грани вымирания. Земля захвачена злобными мутантами-жабами, людей поразило тотальное бесплодие, а на территории бывших США установлен матриархат.

Главный герой Сэм Хелл (Родди Пайпер) оказывается пойман полицией, что не предвещает ему ничего хорошего, однако в его судьбу вмешиваются представительницы правительства: плодородная сперма Сэма является национальным достоянием!

Хелл принимается правительством на работу для выполнения высокой миссии по восстановлению и спасению человеческого рода. В компании двух красавиц, руководителем-учёной (Сэндал Бергман) и военной (Чек Веррелл), его направляют в логово мутантов, город Фрогтаун, чтобы спасти нескольких способных к оплодотворению женщин, содержащихся в гареме предводителя жаб, и впоследствии оплодотворить их всех. А чтобы он не передумал и не сбежал, на него надевают своеобразный «пояс верности» с встроенной бомбой и надписью «Собственность государства».

В ролях 
 Родди Пайпер — Сэм Хелл
 Сэндал Бергман — доктор Спрэнгл
 Чек Веррелл — Сентинелла
 Рори Кэлхун — Луни Тьюнс
 Уильям Смит — капитан Дэвлин / граф Содом
 Ли Гарлингтон — офицер

Музыка 
В одной из сцен в начале фильма, когда Сэма везут в сторону границы, звучит военный марш времён Гражданской войны — When Johnny Comes Marching Home.

Примечания

Ссылки 
 
 

Постапокалиптические фильмы
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы о мутантах
Фильмы Дональда Джексона